"Torino & Pashata" е български латино-регетон дует, известен с песните си “Te Amo”, “Plan B” ,“Queen & King” и други.

БИОГРАФИЯ 
Дуетът е сформиран през 2019 г. в Русе от Тодор Димитров - Torino и Павел Денов - Pashata. Двамата се запознават случайно и в началото нямат никакви планове да създават съвместна  музика. През 2018 г. Pashata подава ръка на Torino с цел да го запознае с един от най-популярните артисти по това време, но идеята така и не се реализира. Впоследствие Pashata предлага на Torino да направи кавър на една вече остаряла песен и да намерят вариант да финансират проекта . Torino се съгласява, но поставя едно условие - да запишат заедно песента. Това поставя началото на съвместната им работа.

МУЗИКАЛНО РАЗВИТИЕ 
Дуетът успява да се открои в музикалната индустрия благодарение на своя стил. Двамата се превръщат в пионери на комерсиализирането на латино-регетона - нов иновативен стил за България . Това им донася названието "Латино Кралете".  През 2021 г. правят своето първо турне, носещо името "Latino Gang". Успяват да генерират десетки милиони гледания и да запишат хитови песни с иконите в поп-фолк музиката Алисия и Камелия.
През 2022 г. oбявяват първия си албум “Latino Gang” с чисто нови 13 песни. Имат множество постижения, включващи най-дълго задържалата се песен в класацията на The Voice Radio & TV за "Cabriolet" и гледаемост от над 15 милиона за най-популярната им песен "Te Amo". Превръщат се в най-успешния български дует . Основатели са и на общ музикален лейбъл на име "KINGS RECORDS" . Тяхна цел е да помагат за развитието и на други артисти. Общата гледаемост на музикалния лейбъл в YouTube надхвърля 60 милиона гледания.

ДИСКОГРАФИЯ 
"Пред никого на колене!" (2019)

"For Her" (2019)

"Tequila" (2019)

"Cherna Pantera" (2019)

"Te Amo" (2019)

"Усещаш ли" (2019)

"Cabriolet" (2020)

"Queen & King" (2020)

"Беля" (2021)

"Banditos" (2021)

"Обединени" (2021)

"Любов или Не" (2021)

"Djanam" (2022)

"Diva" (2022)

"Свързани Души" (2022)

"Plan B" (2022)

"GUCCI FOREMA" (2023)

ИЗТОЧНИЦИ 

Български музикални дуети
Основани в България през 2019 година